Бетл Граунд има више значења:
 Бетл Граунд (Вашингтон)
 Бетл Граунд (Индијана)